Localidades
 Campo Largo (Paraná), município do Brasil
 Campo Largo (Argentina), município da Argentina
 Campo Largo do Piauí, município do Brasil

Outros
 Grêmio Recreativo Esportivo Campo Largo

Desambiguações de topônimos